Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Washington 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Mima Jaušovec e Virginia Ruzici che hanno battuto in finale Sharon Walsh-Pete e Renée Richards 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 
 Mima Jaušovec /  Virginia Ruzici (campionesse)
 Françoise Dürr /  Laura duPont (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Washington 1979